Hitomi est un prénom (liste des porteurs du prénom dans la page liée)
 Hitomi est une chanteuse japonaise ;
 Hitomi ou ASTRO-H est un télescope spatial rayons X japonais ;
 Hitomi est un personnage de la série de jeu de combat Dead or Alive.